Jan van den Hoecke (1611-1651), Zuid-Nederlands kunstschilder
 Ilse Van Hoecke (1975-), Belgisch actrice
 Susan Hoecke (1981-), Duitse actrice
 Gijs Van Hoecke (1991-), Belgisch wielrenner